Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute du 8 au .

Irina Spîrlea remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Pierce, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chanda Rubin et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 1996
Tennis en avril 1996